Le Championnat d'Italie de football 1997-1998 est la  de la compétition qui fut remportée par la Juventus.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1997-1998 Serie A
Championnat Italie Football 1997-1998 Serie A